Paul Sabatier (1854-1941), chimico francese, Premio Nobel per la chimica nel 1912.
 Paul Sabatier (1858-1928), pastore calvinista e storico francese.